Die Internazionali BNL d’Italia 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. April bis 3. Mai 2009 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der auch in diesem Jahr wieder das Finale erreichte. Mit Rafael Nadal stand ihm ein Gegner im Finale gegenüber, der das Rom Masters bereits dreimal gewinnen konnte. Auch in diesem Jahr konnte der Spanier das Turnier mit 7:62, 6:2 für sich entscheiden und machte sich bis dato zum alleinigen Rekordhalter des Turniers. Im laufenden Jahr war dies bereits sein fünfter Titel auf der ATP Tour sowie sein 36. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel gewann das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan den Titel im letzten Jahr. Auch in diesem Jahr erreichten sie wieder das Finale, verloren dies jedoch gegen die letztjährigen Finalisten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen mit 7:65, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 24. April 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Rom